Паенчно () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Паенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 11 682 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Черкесы
 Дылюв-А
 Тушин
 Дылюв-Жондовы
 Дылюв-Шляхецки
 Янки
 Кужна
 Бараны
 Липина
 Ладзин
 Ленжце
 Маковиска
 Нивиска-Дольне
 Нивиска-Гурне
 Нове-Гаенцице
 Патшикув
 Подмурованец
 Седлец
 Старе-Гаенцице
 Вренчица
 Выджинув
 Подладзин

Соседние гмины 
 Гмина Дзялошин
 Гмина Келчиглув
 Гмина Нова-Бжезница
 Гмина Попув
 Гмина Жонсня
 Гмина Семковице
 Гмина Стшельце-Вельке
 Гмина Сульмежице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства